Villaflores bezeichnet:

 Villaflores (Salamanca), Ort in Spanien
 Villaflores (Chiapas), Stadt in Mexiko
 Municipio Villaflores, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Chiapas